BIU peut faire référence à :
 bibliothèque interuniversitaire, un type de bibliothèque universitaire ;
  ;
 Bermuda Industrial Union (en français, Union industrielle des Bermudes), une confédération syndicale des Bermudes ;
 Bus Interface Unit.

 Biu, une ville et une zone de gouvernement local de l'État de Borno au Nigeria.